Сергей Белавенец:
 Белавенец, Сергей Владимирович (в монашестве Никон; род. 1964) — священнослужитель Русской православной церкви, клирик Московской епархии, российский церковно-общественный деятель.
 Белавенец, Сергей Всеволодович (1910—1942) — советский шахматист.